Баларт () — фамилия.

Известные носители:
 Печчи Баларт, Виктор (род. 1955) — парагвайский теннисист, тренер и спортивный функционер.
 Баларт-и-Креуэт, Габриэль (1824—1893) — испанский композитор и дирижёр.
 Баларт, Карлос (род. 1978) — мексиканский и чилийский актёр и фотомодель.
 Диас-Баларт, Мирта (род. 1928) — первая и единственная законная жена Фиделя Кастро.
 Кастро Диас-Баларт, Фидель (1949—2018) — кубинский учёный-физик; сын Фиделя Кастро и Мирты Диас-Баларт.